La soixante et onzième édition de la Coupe d'Espagne de rink hockey se déroule au Pabellón Municipal 11 de Setembre, à Lleida entre le 27 février et le 2 mars 2014.

Le CE Vendrell remporte sa deuxième coupe d'Espagne en battant le FC Barcelone par 6-3.

Participants

Résultats

Classement des buteurs

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  RFEP - Site officiel de la coupe d'Espagne

2014
Sport en Espagne en 2014
Rink hockey en 2014